

Persone 
 Lorenzo Garaventa (1724-1783) – sacerdote 
 Lorenzo Garaventa (1913-1998) – scultore italiano
 Nicolò Garaventa – insegnante italiano
 Ottavio Garaventa – tenore italiano
 Geronimo Garaventa – nel 1547 fu uno dei capitani al servizio di Gian Luigi Fieschi nella congiura dei Fieschi.

Altro 
 Garaventa – cognome italiano raro presente quasi esclusivamente in Liguria e Basso Piemonte con circa cinquecento nuclei.
Garaventa – frazione del comune italiano di Torriglia, nell'entroterra di Genova.